Неродимка може да се отнася за:

 Неродимка, планина в Косово;
 Неродимка, река в Косово.